CVU steht für:
 Flughafen Corvo (IATA-Code), Flugplatz auf der portugiesischen Azoreninsel Corvo
 Grand Canyon Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Utility Aircraft Carrier, US-amerikanische Flugzeugträger-Hull-Kennung

Abkürzung